Харис Вучкич (; 21 августа 1992, Любляна, Словения) — словенский футболист, полузащитник сборной Словении.

Клубная карьера 
Харис Вучкич родился в Любляне, Словения. С детства играл в футбол и хотел стать профессиональным футболистом. В 16-летнем возрасте был принят в молодёжную академию футбольного клуба «Домжале», откуда позже, в 2008 году был переведен в основной состав клуба. Играл на позициях полузащитника и нападающего. Летом 2009 года скауты английского клуба «Ньюкасл Юнайтед» обнаружили потенциал у молодого футболиста и вскоре купили его.

16 января 2009 года подписал двухлетний контракт с английским «Ньюкаслом». Дебютировал за «сорок» 31 августа 2009, выйдя на замену в домашнем матче Чемпионшипа против «Лестер Сити». 9 января 2011 года продлил своё соглашение с клубом до 30 июня 2016 года..

9 февраля 2012 года Харис был отдан в аренду до конца сезона в «Кардифф Сити», где сыграв пять матчей забил один гол.

В июне 2017 года перешёл в нидерландский «Твенте», подписав с клубом контракт на три года.

Карьера в сборной 
С 2010 по 2012 года Харис выступал за молодёжную сборную Словении до 21 года, куда был приглашен четыре раза. В 2012 году он дебютировал в товарищеском матче против сборной Шотландии.

Достижения 
 «Твенте»
 Победитель Первого дивизиона Нидерландов: 2018/19

Примечания 

Футболисты Словении
Игроки сборной Словении по футболу
Игроки сборной Словении по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Домжале»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Ротерем Юнайтед»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Риека»